

Соловйовська сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Соловйовська сільська рада — сільське поселення, Становлянський район, Липецька область

Соловйовська сільська рада — колишня сільська рада, Ясинуватський район, Донецька область